Haar (zoogdier), haar dat op mensen en andere zoogdieren groeit.
Hoofdhaar, haar dat bij mensen op het hoofd groeit.
Haar (plant), haar dat van planten afkomstig is.
Haar (München), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren.
Haar (Westfalen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Haar (olieslaan), de persmat in de wigpers van een oliemolen.
Haar (heuvel), een zandige verhoging

Personen met de achternaam Haar
Alfréd Haar, een Hongaarse wiskundige.
Bernard ter Haar, een Nederlandse dominee, dichter en hoogleraar.
Hans van de Haar (voetballer), een Nederlandse voetballer. 
Hans van de Haar (bridger), een Nederlandse bridger. 
Hendrik Willem ter Haar, een Nederlands medicus.
Lars van der Haar, een Nederlandse wielrenner en veldrijder.
Martin Haar, een Nederlandse voetballer.

Zie ook
Haren (doorverwijspagina)
Haaren (doorverwijspagina)
De Haar (doorverwijspagina)
Ter Haar (doorverwijspagina)